Résultats détaillés de l’édition 1920 du championnat de tennis d'Australasie qui se dispute du 15 au .

Simple messieurs

Double messieurs

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi - Résultats 1920

Navigation 

1920
Événement sportif à Adélaïde (Australie)
Australie
1920 en Australie
Mars 1920